Das Damendoppel der US Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Serena und Venus Williams, die aufgrund einer Verletzung von Serena in diesem Jahr nicht antreten konnten. Das Finale bestritten Vania King und Jaroslawa Schwedowa gegen Liezel Huber und Nadja Petrowa, welches King und Schwedowa in drei Sätzen gewannen. Dies war für die beiden der erste Triumph bei den US Open und der zweite gemeinsame Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2010